Амистад може да се односи на:

 Амистад (брод) (-{La Amistad}-), шпански брод из 19. века на којем је дошло до побуне заробљених Африканаца.
 Амистад (1841), судски процес пред Врховним судом САД о судбини Африканаца који су извели побуну
 Амистад (филм), филм Стивена Спилберга из 1997. о побуни на броду и предмету пред Врховним судом.
 Амистад (Тексас), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Амистад (језеро), је вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама